Геннадий Ковалёв:* Ковалёв, Геннадий Геннадиевич (род. 1983) — российский боксёр.
 Ковалёв, Геннадий Иванович (род. 1945) — советский биатлонист.
 Ковалёв, Геннадий Павлович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ковалёв, Геннадий Филиппович (род. 1943) — российский лингвист, доктор филологических наук.